Војин Поповић може се односити на:

 Војин Поповић „Војвода Вук” (1881—1916) четнички војвода и потпуковник Војске Краљевине Србије
 Војин Поповић (1913—1962) учесник Народноослободилачке борбе и генерал-мајор ЈНА
 Војин Поповић (1922—1995) певач забавне музике